Burgstraße 23 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burgstraße 23 (Bernbeuren), siehe Liste der Baudenkmäler in Bernbeuren, Burgstraße 23, Wohnteil des Kleinbauernhauses, sog. beim Heigl
 Burgstraße 23 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, Wohnhaus, Burgstraße 23
 Burgstraße 23 (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord
 Burgstraße 23 in Hannover, siehe Spittahaus (Hannover)
 Burgstraße 23a (Hannover), Gebäude als Teil der „Traditionsinsel“ von Hannover
 Burgstraße 23 (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (A–I)
 Burgstraße 23 (Schifferstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schifferstadt
 Burgstraße 23 (Wernigerode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode
 Große Burgstraße 23 (Plau am See), siehe Liste der Baudenkmale in Plau am See